Légy jó mindhalálig, Móricz Zsigmond regénye (1920)
 Légy jó mindhalálig, magyar filmdráma (1936) rendezte: Székely István
 Légy jó mindhalálig, magyar filmdráma (1960) rendezte: Ranódy László
 Légy jó mindhalálig, musical